O Campeonato Português de Andebol Masculino (Seniores) de 2000/01 foi a 49ª edicão, competição organizada pela Federação de Andebol de Portugal. O Sporting CP conquistou o seu 17º Título

Classificação da Fase Regular

Apuramento de Campeão
{{Round8

||Vitória de Setúbal| 0 |Sporting CP| 2
||Belenenses| ? |?| ?
||FC Porto| ? |?| ?
||?| ? |?| ?

||Belenenses| 0,5 |Sporting CP | 1,5
||FC Porto| ? |?| ?

||Sporting CP| 2 |FC Porto| 1
}}Resultados da Final

Referências

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Categoria:%C3%89pocas_do_Andebol

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Andebol_2000/01

Campeonato Português de Andebol
Andebol de 2000 em Portugal
Andebol de 2001 em Portugal